Абдрахман Абдрахимович Галлямов (; ) — педагог-методист, языковед. Кандидат педагогических наук (1967), Заслуженный учитель школы Башкирской АССР (1967).

Биография 
Галлямов Абдрахман Абдрахимович родился 30 июля 1920 года в селе Кусеево (ныне — в Баймакском районе Башкортостана).

В 1947 году окончил Башкирский педагогический институт имени К. А. Тимирязева.

Работал учителем в школах Баймакского района и города Сибай, а также в Белорецком педагогическом училище.

С 1958 года являлся сотрудником Башкирского института усовершенствования учителей.

С 1968 года преподавал в Башкирском государственном университете.

Научная деятельность 
Главным трудом Галлямова считается — «Әлифба» («Букварь»). По данному учебному пособию около 30 лет велось обучение в башкирских школах.

Абдрахман Галлямов разработал учебно-методические комплексы по башкирскому языку для начальных классов, а также им были составлены первый в Башкирской АССР сборник дидактических материалов по развитию речи. В 1974 году была выпущена фонохрестоматия по башкирскому языку и литературе, которая состояла из 54 пластинок.

Абдрахман Галлямов является автором более 40 учебно-методических работ, среди которых — учебники для педагогических училищ и начальных классов башкирских школ.

Награды 
 Заслуженный учитель школы Башкирской АССР (1967)

Память 
 С 1997 года в Баймакском районе ежегодно проводится конкурс учителей на приз имени Абдрахмана Галлямова.
 В Уфе на доме, где жил А. Галлямов, и на здании школы села Кусеево установлены мемориальные доски в его честь.

Примечания

Ссылки 
 Яикбаев К. Я. Галлямов Абдрахман Абдрахимович  // Башкирская энциклопедия.
 Языкбаев К. Я. Галлямов Абдрахман Абдрахимович // Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996. — 672 с. — С.222.

Исследователи башкирского языка